Royal Air Force, ratno zrakoplovstvo Ujedinjenog Kraljevstva
Revija amaterskog filma, filmska revija u Zagrebu
Rote Armee Fraktion, Frakcija Crvene armije, jedna od najutjecajnijih ljevičarskih, zapadno-njemačkih militantnih organizacija.